Dominique Cardon (1947-), historienne française ;
 Dominique Cardon (1965-), sociologue français.